Филип или Фил Джексон:
 Фил Джексон (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Фил Джексон (род. 1964) — американский профессиональный боксёр.
 Филип Джексон (род. 1948) — английский актёр.